Jeziornica – część wsi w gminie Kcynia, w powiecie nakielskim, w województwie kujawsko-pomorskim
 Jeziornica – potok w zlewni Raby
 Jeziornica – wieś na Białorusi